Ел Корсарио има више значења:

 Ел Корсарио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корсарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику